Bei den Olympischen Jugend-Sommerspielen 2018 in Buenos Aires wurde am ein Wettbewerb in der Rhythmische Sportgymnastik ausgetragen. Die Qualifikation für das Finale fand am 9. und 10. Oktober statt, das Finale am 16. Oktober.

Olympiasiegerin wurde die Russin Daria Trubnikova.

Ergebnisse Mehrkampf

Weblinks 
 Rhythmische Sportgymnastik auf der Internetseite der Jugendspiele 2018

Rhythmische Sportgymnastik
2018
Turnen (Argentinien)